De afkorting COH of CoH kan verwijzen naar:
 Company of Heroes, een computerspel van Relic Entertainment uit 2006.
 City of Heroes, een computerspel van Cryptic Studios uit 2004.
 Commandohaakarmbak, een haakarmbak van de Nederlandse brandweer.
 De kinderen van Húrin (Engels: The Children of Húrin), een boek van J.R.R. Tolkien.
 Station Crowborough heeft als stationscode COH.